Rödjan kan syfta på:

 Rödjan, Göteborg – en stadsdel i Göteborg
 Rödjan, Raseborg – en uppskattad etapphamn för båtturister
 Anstalten Rödjan – en öppen anstalt, som är belägen utanför Mariestad
 Rödjan, Pargas – en stadsdel i Pargas stad